Филип Павишић (Београд, 15. јануара 1994) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 Филип Павишић на сајту FBREF 
 Филип Павишић на сајту imagoimages 

Рођени 1994.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Динама Врање
Фудбалери Јавора
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије